Castelfranco har flere betydninger:

 Castelfranco Emilia, en by i Italien
 Castelfranco in Miscano, en by i Italien
 Castelfranco di Sopra, en by i Italien
 Castelfranco di Sotto, en by i Italien
 Castelfranco Veneto, en by og en kommune i Veneto i provinsen Treviso i det nordlige Italien